Clodomir Souza Ferreira, mais conhecido como Clodo Ferreira (Teresina, ) é um compositor, cantor e instrumentista brasileiro. Toca contrabaixo e guitarra.

Naturais de Teresina
Compositores do Piauí
Cantores do Piauí
Guitarristas do Piauí
Contrabaixistas do Brasil